Рун може да се отнася за:

 Рун – музикален инструмент
 Рун - област в измислената Средна земя, описана в произведенията на Джон Роналд Руел Толкин